Österport kan syfta på:

 En byggnad i Köpenhamn, se Østerport.
 Ett område i Malmö, se Carolikvarteren.
 En port med porttorn i Visby, se Visby ringmur
 Ett område i Ystad, se Österport, Ystad